

Patronyme 

 Alison Inverarity (1970- ), athlète australienne ;
 Don Inverarity (? - ?),  homme politique canadien.

Toponyme 

 Inverarity, village de l'Angus (Écosse)